Должа́нка () — село в Ольховатской сельской общине Купянского района Харьковской области Украины.

Код КОАТУУ — 6321485002. Население по переписи 2001 г. составляет 193 (94/99 м/ж) человека.

Географическое положение 
Село Должанка находится в 2-х км от села Слизнёвое, возле урочища Мертелов, по селу протекает безымянный ручей, который через 4 км впадает в реку Плотва.

На ручье сделана запруда.
В 2-х км от села проходит автомобильная дорога .

История 
 1675 — дата основания.
 До 17 июля 2020 года село входило в Фёдоровский сельский совет, Великобурлукский район, Харьковская область.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная ферма.

Объекты социальной сферы 
 Должанская участковая больница.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Великобурлукского района
Населённые пункты Купянского района